Sundown (Missouri)
 Sundown (Texas)
 Sundown (1924), een film van Laurence Trimble en Harry O. Hoyt
 Sundown (1941), een film van Henry Hathaway
 Sundown (2016), een film van Fernando Lebrija met Devon Workheiser en Sean Marquette
 Sundown (2021), een film van Michel Franco
 Sundown (nummer), een nummer van Gordon Lightfoot